Dahlkamp ist:
 ein früherer Name von Dahl (Wuppertal)

Dahlkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Dahlkamp (1931–2013), Geologe, „Uran-Papst“; Hochschullehrer an der Montanuniversität Leoben
 Jürgen Dahlkamp (* 1965), deutscher Journalist